OJM steht für:
 Orchester Jakobsplatz München 
 Orquestra Jazz de Matosinhos, Portugal
 Open Journal of Marine Science
 Oxford Journals Medicine 

Abkürzung